Міраба́льєс ():
 Мірабальєс — муніципалітет в Іспанії.
 Мірабальєс — вулкан у Коста-Риці.